

Localidades 

 Lake of the Woods (Califórnia)
 Lake of the Woods (Illinois)
 Condado de Lake of the Woods

Ou ainda:
 Lakewood

Desambiguações de topônimos